Ambiente (do latim ambiens/ambientis, com o sentido de envolver algo) é o conjunto das substâncias, circunstâncias ou condições em que existe determinado objeto ou em que ocorre determinada ação. Este termo tem significados especializados em diferentes contextos:

 Meio ambiente - Em biologia, inclui tudo o que afeta diretamente o metabolismo ou o comportamento de um ser vivo ou de uma espécie, incluindo a luz, o ar, a água, o solo ou os outros seres vivos que com ele coabitam.
 Ambiente social - Na literatura, história e sociologia, significa a cultura em que um indivíduo vive ou onde foi educado e no conjunto das pessoas e instituições com quem ele interage - quer individualmente, quer como grupo.
 Ambiente legal
 Ambiente microgravitacional
 Ambiente tecnológico

Em computação, pode referir-se aos dados, processos ou componentes que, não sendo parâmetros explícitos de uma operação, podem afetar o seu resultado. O termo também se aplica ao hardware e ao sistema operacional em que determinado programa pode ser executado:
 Ambiente de desenvolvimento integrado
 Ambiente inteligente
 Ambiente de trabalho ou ambiente de desktop
 Ambiente de trabalho remoto
 Ambiente virtual